Hylonomé, personnage de la mythologie grecque
 (10370) Hylonomé, astéroïde